Николай Шульга:
 Шульга, Николай Александрович (род. 1943) — советский политик и обществовед, доктор социологических наук.
 Шульга, Николай Фёдорович (род. 1947) — советский ученый в области вычислительной физики.